

Évènements

Principales naissances 
 24 février : John Vernon, acteur canadien († ).
 20 mars : Marthe Villalonga, actrice française d'origine pieds-noirs.
 25 avril : William Roache, acteur britannique.
 10 juin : Gardner McKay, acteur américain († ).
 26 septembre : Donna Douglas, actrice américaine († ).
 20 novembre : Richard Dawson, acteur américain né au Royaume-Uni (Caporal Peter Newkirk dans la série Papa Schultz) († ).
 22 novembre : Robert Vaughn, acteur américain († ).
 18 décembre : Roger Smith, acteur et scénariste américain.

Principaux décès